Бегельман — фамилия еврейского происхождения (от , бейгл — баранка).

Известные носители:
 Бегельман, Борис Зельманович (род. 1983) — скрипач.
 Бегельман, Дэвид (, 1921—1995) — голливудский магнат, кинопродюсер.
  — кларнетист.
 Бегельман, Лазарь Ефимович (1937—1996) — шахматист, основатель Бельцкой шахматной школы.
 Бегельман, Пётр Борухович (1928—2000) — заместитель министра внутренних дел Узбекской ССР по строительству, проходивший по «хлопковому делу».